Càl·licles, filósof grec
 Càl·licles (metge), metge grec 
 Càl·licles (pintor), pintor grec 
 Càl·licles de Mègara, escultor grec